Карлос Алехандро Давила Савала (; 4 ноября 1997, Икике, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Пачука» и сборной Чили, выступающий на правах аренды за клуб «Леон».

Клубная карьера 
Давила — воспитанник клуба «Уачипато». 22 ноября 2014 года в матче против «Унион Эспаньола» он дебютировал в чилийской Примере. 1 октября 2016 года в поединке против «Универсидад Католика» Виктор забил свой первый гол за «Уачипато». Летом 2017 года Давила перешёл в мексиканскую «Некаксу». 29 октября в матче против Лобос БУАП он дебютировал в мексиканской Примере. 18 февраля 2018 года в поединке против «Монтеррея» Виктор забил свой первый гол за «Некаксу». В том же году он завоевал Кубок Мексики.

Международная карьера 
В 2017 года Давила в составе молодёжной сборной Чили принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии, Парагвая, Эквадора и Бразилии.

13 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Перу Давила дебютировал за сборную Чили.

Достижения 
«Некакса»
 Обладатель Кубка Мексики: 2018
 Обладатель Суперкубка Мексики: 2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Леон»